David MacMillan – fisico e chimico statunitense, vincitore del premio Nobel per la chimica.
 David MacMillan – fonico statunitense, vincitore di tre Oscar al miglior sonoro.
 David MacMillan, detto Dave – allenatore di pallacanestro statunitense, professionista nella NBA.
 David McMillan – calciatore irlandese.